Варшер – еврейская фамилия (дословно: идиш Варшавский). Известные носители:

 Варшер, Сергей Абрамович (1854–1889) – русский историк литературы. 
 Варшер, Татьяна Сергеевна (1880–1960) – итальянский археолог.